Josef Klíma ist der Name folgender Personen:

* Josef Klíma (Rechtswissenschaftler) (1909–1989), tschechoslowakischer Rechtshistoriker und Assyriologe
 Josef Klíma (Basketballspieler, 1911) (1911–2007), tschechoslowakischer Basketball- und Volleyballspieler
 Josef Klíma (Eishockeyspieler) (1938–2018), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Josef Klíma (Basketballspieler, 1950) (* 1950), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Josef Klíma (Journalist) (* 1951), tschechischer Journalist und Autor